

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 4, w tym 1 podstawowa
 Sybir – część wsi Pasieki w woj. lubelskim, w pow. tomaszowskim, w gminie Tomaszów Lubelski
 Sybir – osada w woj. małopolskim, w pow. oświęcimskim, w gminie Kęty
 Sybir – część wsi Żarówka w woj. podkarpackim, w pow. mieleckim, w gminie Radomyśl Wielki
 Sybir – część wsi  Gwiździny w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. nowomiejskim, w gminie Nowe Miasto Lubawskie

Zobacz też 
 Syberia
 SYBIR
 Sibir